Онтанарес-де-Эресма ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 6,13 км². Население — 1020 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии